Saelemaekers est un nom de famille néerlandophone qui désigne un sellier en moyen néerlandais.

Il existe plusieurs variantes :
Saelmackers
Saelmaekers

Il est notamment porté par :
Louis Saelemaekers (1940- ), homme politique belge
Alexis Saelemaekers (1999- ), footballeur belge

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Patronyme flamand